Виктор Давид Шьострьом () е шведски режисьор, актьор и сценарист, основател на шведската класическа киношкола.

Биография 
Виктор Шьострьом е роден на 20 септември 1879 г. в Силбудал. На следващата година семейството му се премества в Ню Йорк, но през 1886 година майка му умира и той се връща в Стокхолм, където е отгледан от роднини. През 1896 г. започва кариерата си като актьор в пътуващ театър. През 1912 г. участва в първия си ням филм, като през същата година започва и да режисира кинофилми. През следващите години Шьострьом режисира и играе в множество неми филми, като получава международна известност с „Призрачният екипаж“ („Körkarlen“, 1921).

През 1923 г. Виктор Шьострьом се премества в Съединените щати. В Холивуд той режисира няколко филма с участието на едни от най-известните актьори по това време - Грета Гарбо, Джон Гилбърт, Лилиан Гиш, Лон Чейни, Норма Шиърър. През 1930 година режисира първия си говорещ филм „A Lady to Love“. През същата година се завръща в Швеция, където прави още два неми филма. Последният филм, който режисира, е заснетият във Великобритания „Under the Red Robe“ (1937). През следващите години той работи като директор на Свенск Филм Индустри и играе в няколко филма. Последната му роля е във филма на Ингмар Бергман „Поляната с дивите ягоди“ („Smultronstället“; 1957).

Виктор Шьострьом умира на 3 януари 1960 г. в Стокхолм.

Филмография

Като режисьор

Като актьор

Източници

Външни препратки 
 
 

Шведски режисьори
Шведски актьори и актриси
Починали в Стокхолм